Miejscowości w USA:
 Spearville – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Ford
Gminy w USA:
 Spearville (ang. Spearville Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Ford